Konge i Danmark: Erik 6. Menved 1286-1319

Se også 1298 (tal)

Begivenheder 
 24. juni – Fårebrevet træder i kraft på Færøerne.

Født 
 12. december – Albrecht 2., hertug af Østrig (død 1358).

Dødsfald 
 2. juli – Adolf af Nassau, tysk konge (født før 1250).

Eksterne henvisninger 

 
98
Artikler om enkelte år